

Geografia
 Cravero – frazione del comune di San Leonardo (Friuli-Venezia Giulia)

Persone
Alexandra Cravero – direttrice d'orchestra
Daniel Cravero – calciatore argentino
Dario Cravero – politico italiano
Enrico Cravero – imprenditore italiano
Fernando Cravero – calciatore argentino
Jorgelina Cravero – tennista argentina
Marco Cravero – chitarrista italiano
Philippe Cravero – calciatore svizzero
Roberto Cravero – calciatore italiano
Sergio Cravero – imprenditore italiano